Catus (Lot), een gemeente in het Franse departement Lot
Catus (heilige), een belijdend christen die in Numidië leefde in de tweede eeuw na Christus